EAD pueden ser las iniciales de:
 Educación a distancia (EaD), modalidad de educación;
 Encoded Archival Description («Descripción Archivística Codificada» en inglés), estándar de codificación de instrumentos de descripción de archivos;
 Estación de trabajo de audio digital, sistema electrónico dedicado a la grabación y edición de audio digital;
 Nintendo Entertainment Analysis and Development o Nintendo EAD, equipo de desarrollo de videojuegos de Nintendo.
 Escuela de Arquitectura y Diseño o E[ad] de la  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso